Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 5–7, 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (secondo turno)
 Assente
 Kathy Jordan (primo turno)

 Virginia Ruzici (semifinali)
 Hana Mandlíková (finale)
 Regina Maršíková (secondo turno)
 Caroline Stoll (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1980